FM-serien i ishockey (finska: SM-sarja) var Finlands högsta division i ishockey säsongerna 1933/1934-1974/1975. Den ersattes därefter av FM-ligan (fi: SM-liiga).

Före FM-serien hade Finland, med start säsongen 1927/1928, korat finländska mästare i utslagsform.

Finska mästare 1928-1975

Återkommande sportevenemang med premiär 1933
Ishockey i Finland
Upplösningar 1975